Гже́гож Рысь (, 9 февраля 1964 года, Краков, Малопольское воеводство, Польша) — католический прелат, ректор краковской Высшей духовной семинарии с 2007 года по 2011 год, вспомогательный епископ Кракова с 16 июля 2011 года.

Биография 
С 1982 по 1988 год Гжегож Рысь обучался в краковской семинарии, одновременно изучая богословие на теологическом и историческом факультетах в краковской Богословской академии. 22 мая 1988 года был рукоположён в священника, после чего служил викарием в приходе святых Маргариты и Екатерины в Кентах. В 1994 году защитил диссертацию на тему «Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich» (Средневековая народная духовность на польских землях), получив научную степень доктора наук.

C 2007 по 2011 год был ректором Высшей духовной семинарии в Кракове.

16 июля 2011 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Гжегожа Рыся титулярным епископом Аркавики и вспомогательным епископом краковской архиепархии. 28 сентября 2011 года состоялось рукоположение Гжегожа Рыся, которое совершил краковский архиепископ кардинал Станислав Дзивиш в сослужении с кардиналом Франтишеком Махарским и кардиналом Станиславом Рылко.

Примечания

Ссылки 
 Информация 
 Биография 

Католические епископы Польши
Епископы Краковские
Выпускники Высшей духовной семинарии Кракова
Историки Польши
Медиевисты Польши